SRU steht für:

 Sachverständigenrat für Umweltfragen
 Schulischer Religionsunterricht, siehe Religionsunterricht in der Schweiz #Allgemeine Aussagen 
 Scottish Rugby Union, schottischer Rugby-Union-Verband
 Search/Retrieve via URL, technischer Standard für Bibliotheken
 Star Perú, peruanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

sru steht für:
 Suruí (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

SRU